The First Year (1926), een film van Frank Borzage
The First Year (1932), een film van William K. Howard
The First Year (1989), een film